Dicynodontia () é um grupo de terapsídeos (Amniota, Synapsida) não-mamíferos, pertencentes à subordem Anomodontia. Dicinodontes são herbívoros cuja característica mais marcante é a presença de duas presas bem proeminentes, de onde seu nome provém. Apesar de esta ser a característica mais marcante, dicinodontes do período Permiano, como os do grupo taxonomicamente instável Endothiodontia, possuíam também dentes pós-caninos, e vários dicinodontes do Triássico Médio e Superior não possuíam dentes, apenas um bico córneo em forma de processos caniniformes. Ao lado dos cinodontes e terocefálios, são os únicos sinapsídeos a sobreviver à Extinção do Permiano-Triássico. Eles também são os mais bem sucedidos e diversificados dos terapsídeos não-mamíferos, com mais de 70 gêneros conhecidos, e com algumas espécies chegando a compor cerca de 80% das faunas do Permiano Superior, como Pristerodon.

Características 

O crânio dicinodonte é altamente especializado, leve, mas forte, com as aberturas chamadas sinapses temporal na parte traseira do crânio e que são extremamente ampliado, para acomodar grandes músculos da mandíbula. A parte frontal do crânio e da mandíbula geralmente são estreitas e, em todos as formas primitivas e desdentatados. Em vez disso, a frente é equipado com um bico córneo, como as tartarugas e os dinossauros Ceratopsia. O alimento é processado pela retração da mandíbula quando a boca fechada, produzindo uma ação de corte poderoso (Crompton e Hotton 1967), o que teria permitido aos dicinodontes a lidar com materiais vegetais resistentes. Muitos dos gêneros também têm um par de presas, acredita-se ser um exemplo de dimorfismo sexual e os machos tinham presas mais desenvolvidas. (Colbert 1969 p. 137)

O corpo é curto, forte e em forma de barril, com membros fortes. Em gêneros de grande porte (como Dinodontosaurus) com membros posteriores eretos e anteriores semi-eretos. Tanto a cintura escapular e o ílio são grandes e fortes. A cauda é curta.

História evolutiva 
Dicinodontes aparecem pela primeira vez durante o Permiano Médio, e passaram por uma rápida disseminação evolutiva, tornando-se a um sucesso e o mais abundante vertebrado do Permiano. Durante esse tempo, eles incluíram uma grande variedade de [ecótipo]s, incluindo grandes, médios e  pequenos herbívoros

Apenas duas famílias sobreviveram ao fim da extinção do Permiano, um dos quais, os Lystrosaurus, foram os herbívoros mais comuns e difundido dos Induano (primeiro Triássico). Estes animais de médio porte evoluíram e foram substituídos pelos Kannemeyeridae, animais atarracados, herbívoros e mais abundantes em todo o mundo a partir do Olenekiano. No Carniano foram suplantados pelos cinodontes Traversodontes e pelos Rincossauros. Durante o Noriano (meio do Triássico Inferior), eles diminuíram de número drasticamente, e o papel de grandes herbívoros foi assumida por dinossauros sauropodomorfos.

Com o declínio e extinção dos Kannemeyeridaes, reduzia o domínio dos grandes herbívoros sinapsídeos até a época do Paleoceno médio, quando os mamíferos, os descendentes dos cinodontes, começaram a se diversificar após a extinção dos dinossauros.

Pensou-se que os dicinodontes desapareceram completamente antes do final do Triássico. Recentemente, foram encontradas evidências que mostram que os dicinodontes sobreviveram até o Cretáceo no sul do Gondwana (Thulborn e Turner, 2003).

Taxonomia 

 Infraordem Dicynodontia
 Superfamília Eodicynodontoidea
 Família Eodicynodontidae
 Eodicynodon
 Família Robertiidae
 Robertia
 Família Diictodontidae
 Anomodon
 Diictodon
 Superfamília Emydopoidea
 Família Emydopidae
 Emydops
 Myosauroides
 Palemydops
 Família Cistecephalidae
 Cistecephaloides
 Cistecephalus
 Kawingasaurus
 Superfamília Kingorioidea
 Família Kingoriidae
 Kingoria
 Kombusia
 Família Pristerodontidae
 Família Oudenodontidae
 Família Aulacocephalodontidae
 Família Lystrosauridae
 Família Dicynodontidae
 Superfamília Kannemeyeriiformes
 Família Shanisiodontidae
 Família Stahleckeriidae
 Família Kannemeyeriidae

Filogenia 
O cladograma aqui apresentado segue uma síntese a partir do Mikko's Phylogeny Archive.

 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Colbert, E. H., (1969), Evolution of the Vertebrates, John Wiley & Sons Inc (2nd ed.)
 Cox, B., Savage, R.J.G., Gardiner, B., Harrison, C. and Palmer, D. (1988) The Marshall illustrated encyclopedia of dinosaurs & prehistoric animals, 2nd Edition, Marshall Publishing
 Crompton, A. W, and Hotton, N. 1967. Functional morphology of the masticatory apparatus of two dicynodonts (Reptilia, Therapsida). Postilla, 109:1–51.
 King, Gillian M., "Anomodontia" Part 17 C, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York, 1988
 -- -- , 1990, the Dicynodonts: A Study in Palaeobiology, Chapman and Hall, London and New York
 Thulborn, Tony and Turner, Susan, 2003, "The last dicynodont: an Australian Cretaceous relict" Proceedings: Biological Sciences Vol 270, No 1518 / May 7, 2003; pp 985 – 993

Anomodontia